Oranjeboom (herdenkingsboom)
 Julianaboom (Beekbergen)